Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1988 bestod av tolv lag och FC Kuusysi från Lahtis blev finländska mästare.

Preliminär omgång

Mästerskapsserien

Kvalserien

Kvalspel till Tipsligan 1990
Kuusankosken Kumu - KePS 2-1 (2-0, 0-1)

Referenser 
 Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1989 i Finland
Fotbollssäsongen 1989
1989